In der Kategoria Superiore 2010/11 spielten zwölf Vereine in Albaniens höchster Fußball-Spielklasse um die Meisterschaft. Die albanische Meisterschaft wurde zum 72. Mal ausgetragen und zum 13. Mal unter dem Namen Kategoria Superiore. Die Spielzeit begann mit dem ersten Spieltag am 21. August 2010 und endete am 16. Mai 2011 mit dem 33. Spieltag. Meister wurde KF Skënderbeu Korça. Es war nach 1933 der zweite Meistertitel von KF Skënderbeu Korça. Der Titelverteidiger der vorherigen Saison Dinamo Tirana belegte den zehnten Platz.

Torschützenkönig wurde Daniel Xhafaj von Flamurtari Vlora mit 19 Treffern.

Im Pokalendspiel der Kupa e Shqipërisë, welches am 22. Mai 2011 um 19:00 Uhr stattfand, besiegte die Mannschaft von KF Tirana die Mannschaft von Dinamo Tirana mit 4:3 im Elfmeterschießen.

Überblick über die teilnehmenden Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegationsspiele

Pokalendspiel

Weblinks 
 UEFA.com: Season Review (30. Juni 2011)
 Tabelle auf kicker.de

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010/11